2 miejscowości w Polsce: 
 Unin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Górzno 
 Unin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Wolin

Zobacz też: Unin-Kolonia